Příjmení Huggins nese více různých osobností:

 Godfrey Huggins (1883–1971) – rhodéský politik
 Charles Brenton Huggins (1901–1997) – kanadsko-americký fyziolog a onkolog
 William Huggins (1824–1910) – anglický astronom